Myoporaceae era una família de plantes amb flors que es troba principalment a Austràlia, inclou els següents gèneres:

 Diocirea
 Eremophila, amb el nom comú en anglès dEmu Bush Myoporum, amb el nom comú australià de BoobialaEn el sistema de classificació APG II system (continuat pel APG III system), es considera que aquesta família forma part de la família Scrophulariaceae, junt amb Buddleja i amb una gran varietat de plantes classificades dins les Scrophulariaceae (com Leucophyllum, que són arbusts d'Amèrica del Nord estretament emparentats amb l'antiga família Myoporaceae'''''.

Referències 

Escrofulariàcies
Antics tàxons